

Cinema 
 Oedipus Rex – film britannico del 1911
 Oedipus Rex – film canadese del 1957
 Oedipus Rex – film britannico del 1972
 Oedipus Rex – film olandese del 1984
 Oedipus Rex – film britannico del 1993

Musica 
 Oedipus Rex – opera-oratorio di Igor' Stravinskij
 Oedipus Rex – canzone di Tom Lehrer dall'album An Evening Wasted with Tom Lehrer

Pagine correlate 
 Edipo re (disambigua)